Bjärntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bjärntjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (10,5 ha)
Lill-Bjärntjärnen, sjö i Vindelns kommun,  (4,19 ha)
Nedre-Bjärntjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Bjärntjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Bjärntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (5,03 ha)
Övre-Bjärntjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn